Actualmente hay dos entradas con el mismo nombre:

 Kiriki, apodo del futbolista guipuzcoano Luis Iruretagoyena Ayestarán, antiguo jugador de la Real Sociedad;
 kiriki, juego de dados.